Alurnus — род жуков подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Перечень видов 
 Alurnus batesii Baly, 1864
 Alurnus bipunctatus (Olivier, 1792)
 Alurnus boucardi Rosenberg, 1898
 Alurnus chapuisi Uhmann & Jolivet, 1952
 Alurnus costalis Rosenberg, 1898
 Alurnus eckardtae Günther, 1936
 Alurnus elysianus Thomson, 1856
 Alurnus grossus Fabricius, 1775
 Alurnus horni Uhmann, 1935
 Alurnus humeralis Rosenberg, 1898
 Alurnus lansbergei Sallé, 1849
 Alurnus mutabilis Waterhouse, 1881
 Alurnus obliquus Uhmann, 1961
 Alurnus octopunctatus Fairmaire, 1851
 Alurnus orbignyi Blanchard, 1843
 Alurnus ornatus Baly, 1869
 Alurnus salvini Baly, 1885
 Alurnus secernendus Uhmann, 1932
 Alurnus sexguttatus Rosenberg, 1898
 Alurnus undatus Brême, 1844

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Alurnus Fabricius, 1775 

Щитоноски
Роды жесткокрылых